Rottenburg může být:

 Rottenburg an der Laaber – město v německé spolkové zemi Bavorsko
 Rottenburg am Neckar – město v německé spolkové zemi Bádensko-Württembersko